Il singolare  dell'Orange Open Guadeloupe 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Olivier Rochus era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale.

David Goffin ha battuto in finale Miša Zverev 6–2, 6–2.

Teste di serie

 Olivier Rochus (semifinali)
 Lu Yen-hsun (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio sinistro)
 James Blake (secondo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (semifinali)

  Igor' Kunicyn (quarti di finale)
  Nicolas Mahut (ritiro a causa di un infortunio al polso destro)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Vasek Pospisil (Primo turno, ritirato a causa di affaticamento)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Orange Open Guadeloupe 2012